

Бульвар Тараса Шевченка — бульвар у Бересті.
 Бульвар Шевченка — бульвар у Мінську.

Boulevard Shevchenko, LaSalle, QC, Канада

Бульвар Шевченка — бульвар у Донецьку
 Бульвар Шевченка — бульвар у Запоріжжі
 Бульвар Тараса Шевченка — бульвар у Києві
 Бульвар Шевченка — бульвар у Маріуполі
 Бульвар Тараса Шевченка — бульвар у Тернополі
 Бульвар Шевченка — бульвар у Черкасах

Див. також 
 Вулиця Шевченка
 Проспект Шевченка
 Площа Тараса Шевченка
 Набережна Тараса Шевченка
 Парк імені Тараса Шевченка
 Сквер імені Тараса Шевченка

Бульвари